Bodtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bodtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 681540-137835), sjö i Älvdalens kommun,  (34 ha)
Bodtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 683348-140366), sjö i Älvdalens kommun, 
Bodtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Bodtjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Bodtjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Bodtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Bodtjärnen (Hanebo socken, Hälsingland, 677995-153717), sjö i Bollnäs kommun,  (9,29 ha)
Bodtjärnen (Hanebo socken, Hälsingland, 678185-153121), sjö i Bollnäs kommun,  (7,8 ha)
Bodtjärnen (Harmångers socken, Hälsingland, vid Stering), sjö i Nordanstigs kommun, 
Bodtjärnen (Trönö socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Bodtjärnen (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (4,41 ha)
Bodtjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Bodtjärnen (Harmångers socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (8,15 ha)
Bodtjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (4,05 ha)
Bodtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689686-144977), sjö i Härjedalens kommun,  (10 ha)
Bodtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690315-145770), sjö i Härjedalens kommun,  (21,8 ha)
Bodtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 686943-142653), sjö i Härjedalens kommun, 
Bodtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 687314-142982), sjö i Härjedalens kommun,  (10,9 ha)
Bodtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 689891-140875), sjö i Härjedalens kommun, 
Bodtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (40,3 ha)
Bodtjärnen (Bräcke socken, Jämtland, vid Stugusjöbodarna), sjö i Bräcke kommun, 
Bodtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, vid Bodsjön), sjö i Bräcke kommun, 
Bodtjärnarna (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Bodtjärnarna (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 714016-142154), sjö i Krokoms kommun,  (5,66 ha)
Bodtjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 714173-142292), sjö i Krokoms kommun, 
Bodtjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 711786-147787), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 712191-148641), sjö i Strömsunds kommun,  (15,8 ha)
Bodtjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland, 703025-149386), sjö i Ragunda kommun, 
Bodtjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland, 703520-151208), sjö i Ragunda kommun,  (19,2 ha)
Bodtjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland, 704024-149702), sjö i Ragunda kommun,  (9,14 ha)
Bodtjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (23,4 ha)
Bodtjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 695164-148706), sjö i Bräcke kommun,  (13,7 ha)
Bodtjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (4,8 ha)
Bodtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 712776-143479), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 714002-142762), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 714153-143721), sjö i Strömsunds kommun,  (11,6 ha)
Bodtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715935-144359), sjö i Strömsunds kommun,  (14,2 ha)
Bodtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716053-140724), sjö i Strömsunds kommun,  (5,96 ha)
Bodtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716336-142518), sjö i Strömsunds kommun,  (13,6 ha)
Bodtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 718370-145764), sjö i Strömsunds kommun,  (2,68 ha)
Bodtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Bodtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 703863-147179), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705629-149325), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705731-147814), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706077-148802), sjö i Strömsunds kommun,  (6,14 ha)
Bodtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706110-148198), sjö i Strömsunds kommun,  (6,99 ha)
Bodtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706306-149125), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706805-149280), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709339-143244), sjö i Krokoms kommun,  (14,3 ha)
Bodtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710899-142130), sjö i Krokoms kommun,  (35,6 ha)
Bodtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 711330-142550), sjö i Krokoms kommun,  (13,2 ha)
Bodtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 695796-152273), sjö i Bräcke kommun,  (2,3 ha)
Bodtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 697701-151603), sjö i Bräcke kommun, 
Bodtjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (12,1 ha)
Bodtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Bodtjärnen (Lockne socken, Jämtland, 694522-146824), sjö i Östersunds kommun, 
Bodtjärnen (Lockne socken, Jämtland, 698352-144918), sjö i Östersunds kommun,  (6,1 ha)
Bodtjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (37,8 ha)
Bodtjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Bodtjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 696249-147143), sjö i Bräcke kommun,  (4,83 ha)
Bodtjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 697480-148490), sjö i Bräcke kommun, 
Bodtjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 697540-147802), sjö i Bräcke kommun, 
Bodtjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 698349-147585), sjö i Bräcke kommun, 
Bodtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Bodtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698101-146633), sjö i Bräcke kommun,  (6,77 ha)
Bodtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698581-147072), sjö i Bräcke kommun,  (7,27 ha)
Bodtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 700100-147829), sjö i Bräcke kommun, 
Bodtjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (4,16 ha)
Lill-Bodtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (5,81 ha)
Norra Bodtjärnen, sjö i Krokoms kommun, 
Stor-Bodtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (8,38 ha)
Stor-Bodtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (50,4 ha)
Stor-Bodtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (19,4 ha)
Södra Bodtjärnen, sjö i Krokoms kommun,  (6,62 ha)
Bodtjärnarna, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Bodtjärnen (Attmars socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (5,94 ha)
Bodtjärnen (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (28,3 ha)
Bodtjärnen (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Bodtjärnen (Sättna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Bodtjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Bodtjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (2,7 ha)
Bodtjärnarna (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnarna (Sidensjö socken, Ångermanland, 702174-160364), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,4 ha)
Bodtjärnarna (Sidensjö socken, Ångermanland, 702189-160389), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,89 ha)
Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 703741-160847), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 703851-160549), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704051-160175), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,5 ha)
Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704240-159160), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704516-161851), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707996-157303), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,3 ha)
Bodtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709531-151275), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 711006-152761), sjö i Strömsunds kommun,  (6,01 ha)
Bodtjärnen (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Bodtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707029-152315), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707680-153474), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 705658-154573), sjö i Sollefteå kommun, 
Bodtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 705750-155355), sjö i Sollefteå kommun, 
Bodtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706085-154244), sjö i Sollefteå kommun,  (8,16 ha)
Bodtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 707017-155660), sjö i Sollefteå kommun, 
Bodtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 708218-154537), sjö i Sollefteå kommun,  (6,38 ha)
Bodtjärnen (Långsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (10,1 ha)
Bodtjärnen (Mo socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bodtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 703176-151880), sjö i Sollefteå kommun,  (12 ha)
Bodtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 706444-153341), sjö i Sollefteå kommun, 
Bodtjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,87 ha)
Bodtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland, 701465-161249), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (12,7 ha)
Bodtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland, 701840-160664), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bodtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland, 703143-162089), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,6 ha)
Bodtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 702942-159982), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,7 ha)
Bodtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 703455-160835), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bodtjärnen (Överlännäs socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (7,63 ha)
Lill-Bodtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Nörd-Bodtjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Sör-Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704131-162562), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,22 ha)
Sör-Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704481-161855), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Västra Bodtjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (4,01 ha)
Bodtjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (16,7 ha)
Bodtjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun, 
Bodtjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (6,2 ha)
Bodtjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Bodtjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (14,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn